Michelle Wu peut désigner :
 Michelle Wu (1985 -), femme politique américaine, maire de Boston ;
 Michelle Wu (1983 -), triathlète australienne.